American Horse Lake ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 American Horse Lake (See), See im Bundesstaat Oklahoma
 American Horse Lake (Stausee), Stausee im Bundesstaat Oklahoma